Гангнус — фамилия.
 Гангнус, Александр Александрович (род. 1939) — советский и российский писатель, журналист, популяризатор науки, внук Р. В. Гангнуса.
 Гангнус, Евгений Александрович (получил известность как Евгений Евтушенко; 1932—2017) — русский поэт, внук Р. В. Гангнуса.
 Гангнус, Рудольф Вильгельмович (1883—1949) — советский педагог-математик.